Tratando-se de verbos de ligação, o predicado é nominal e o núcleo do predicado é a característica desse predicado. Quando o verbo indica uma ação, vozes de animais ou fenômenos da natureza, o predicado é verbal e o núcleo do predicado é o verbo.

Os verbos de ligação são: ser, estar, permanecer, continuar, ficar, parecer, andar, viver, achar, encontrar, tornar-se, é, seria etc.

Exemplo:

Os canteiros estavam floridos
Em orações desse tipo podem aparecer os verbos de ligação ser, estar, ou seus equivalentes citados acima, e o núcleo do predicado não é o verbo, mas sim o adjetivo que atribui uma qualidade ao sujeito. Pela simples função de ligar uma qualidade ao sujeito da oração os verbos de ligação têm esse nome.

O passarinho estava triste pela manhã.

Nesse caso, o substantivo "passarinho" é o núcleo do sujeito e "estava triste" um predicado nominal, já que "estava" é um verbo de ligação

A lua resplandecia

A ação de resplandecer liga-se ao sujeito "a lua" e não se atende a nenhum  outro termo.
Esse tipo de verbo é classificado como intransitivo.

Sintaxe